Mirrorball: Live & More — концертный альбом британской рок-группы Def Leppard, вышедший 7 июня  года в форматах LP и CD+DVD.

Об альбоме 
В альбом вошли записи с концертов 2008—2011 годов, а также три новые студийные песни: «Undefeated» (по описанию Эллиота, «большие эпические рок-гимны… вроде „We Will Rock You“ с гитарами»), «Kings of the World» («с вокальной партией а-ля Queen или Extreme») и «It’s All About Believin'» («в стиле поп-рок»).

В первую неделю в США было продано порядка 20 000 копий и альбом занял 16-ую позицию в Billboard 200. Осенью 2018 года альбом получил золотой статус.

Allmusic оценила в 3,5 звезды из 5, отметив изменение голоса Эллиота «из металлического визга в грубый напев» и резюмировала, что «альбом куда лучше, чем многие фанаты могли себе представить».

Список композиций

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 Mirrorball: Live & More на сайте Discogs.com

Альбомы на английском языке
Видеоальбомы 2011 года
Золотые альбомы
Концертные альбомы Def Leppard
Концертные альбомы 2011 года
Концертное видео